576 год нашей эры был високосным годом, начавшимся в среду.

События 
 Византийские послы присутствовали на оплакивании Дизабула, практически независимого правителя десяти западных тюркских родов Тюркского каганата.
 Победа византийцев над персами при Мелитене.
 Лангобарды захватывают крепость Сузу
 Иоанн Бикларский сообщает о падении и запустении фракийских городов от нападений славян.

Родились 
 Абу Айюб аль-Ансари — сподвижник пророка Мухаммеда.

Скончались 
 Анастасия Патрикия — святая пустынница Александрийская.
 28 мая — Герман Парижский, епископ Парижа, государственный деятель.
 Истеми-каган — младший брат Бумын-кагана из династии Ашина.
 Сен-Жермен, епископ Парижа.
 Чинхын Великий (Силла) — 24-й король Силла.

См. также